Die Liste enthält in Deutschland erhältliche medizinische Hanfsorten.

420 Pharma 
Die 420 Pharma GmbH ist ein deutscher Hersteller, Importeur und Großhändler für medizinische Cannabisprodukte mit Hauptsitz in Paderborn, der seit 2018 existiert.

Bedrocan 

Bedrocan International ist ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen und vertreibt folgende Cannabis-Arzneimittel in Deutschland.

Drapalin 

Drapalin ist ein in München ansässiger Cannabis-Großhändler, der als erstes Unternehmen in Europa medizinisches Cannabis aus Afrika importiert. Die medizinische Cannabissorte wird von MG Health in Lesotho hergestellt.

Natural Pharma 
Die Natural Pharma Resource GmbH ist ein pharmazeutisches und biotechnologisches Unternehmen aus Langenfeld (Rhld.), das 2022 von Herrn Engin Ates gegründet wurde. Das Unternehmen ist zudem ein Arzneimittelgroßhändler und vertreibt Medizinal-Cannabisblüten aus Kanada.

Tweed 

Tweed ist ein Tochterunternehmen der Canopy Growth Corporation aus Kanada. Nach Deutschland wird das Cannabis von dem Unternehmen Spektrum Cannabis (ehemals MedCann) importiert.

Aurora 

Aurora ist ein kanadisches Unternehmen. Nach Deutschland werden die Sorten von der 2018 übernommenen Pedanios GmbH importiert.
Aurora Cannabis musste den Vertrieb Ende 2019 kurzfristig auf Anordnung des BfArm einstellen, da für das Produkt die notwendigen AmradV Bestrahlunsglizenzen nicht vorgelegen haben. Aurora wird künftig neben Kanada auch aus Dänemark importieren. Aurora kultiviert ebenfalls in Deutschland im Auftrag des BfArm.

Peace Naturals 

Peace Naturals ist ein kanadischer Produzent und wurde vor der Übernahme der Pedanios GmbH durch Aurora von Pedanios als Whitelabel Produkt importiert. Seit 2018 werden die Peace-Naturals-Sorten durch das Unternehmen Pohl Boskamp importiert und vermarktet.

Klenk 

Heinrich Klenk GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen aus Schwebheim und importiert die Pedianos-Sorten. Diese werden lediglich umbenannt.

 Klenk 8/8
 Klenk 14/1
 Klenk 16/1
 Klenk 18/1
 Klenk 20/1
 Klenk 22/1

Cannamedical/ MedReleaf 

Hersteller war das kanadische Pharma-Unternehmen MedReleaf, dessen Sorten im Jahr 2018 durch das deutsche Unternehmen Cannamedical Pharma aus Köln importiert wurden bis MedReleaf von Aurora für 2,1 Mrd. € in Aktien übernommen wurde und die Belieferung von Cannamedical unmittelbar eingestellt wurde. Medreleaf hätte Cannamedical in einem zweijährigen, exklusiven Vertrag mit einer monatlichen Menge von 100 kg beliefern müssen, da Cannamedical Medreleafs Markham-Fabrik im Vorfeld zur EU-GMP-Zertifizierung durch die Bezirksregierung Köln verholfen hatte. In der Konsequenz hat Cannamedical Aurora auf 14,7 Mio. € („Non-Delivery Penalty“) Schadensersatz vor dem Kanadischen Ontario Superior Court verklagt.

Cannamedical 
Cannamedical Pharma ist ein deutsches Unternehmen, das 2016 von David Henn gegründet wurde. Der Großhändler im Bereich Medizinalcannabis hat selbst keine eigene Produktionsstätten und bezieht Produkte als unverpackte Bulk Ware von zertifizierten Herstellern aus Australien, Kanada und Portugal und verpackt in Deutschland.

Tilray/Aphria 
Tilray produziert und importiert das THC25 aktuell aus Kanada. Die portugiesische Tilray-Produktionsstätte in Cantanhede wurde im Mai 2019 eröffnet und sollte ursprünglich als Produktionsstätte für Europa dienen.
Zwischenzeitlich wird spekuliert, ob Tilray statt weiterhin selbst zu kultivieren, High-THC-Cannabis aus Uruguay für 2 US-Dollar je Gramm importiert und in der eigenen portugiesischen Fabrik weiterverarbeitet. Die deutsche Tochterfirma von Aphria (ein im Jahr 2020 von Tilray übernommenes Unternehmen) produziert auch in Deutschland. Aphria baute im Jahr in Deutschland die Sorten Bienville (Phänotypus von White Widow), Great Bear/Big Bear und Churchill (letztere enthält eben so viel THC wie CBD) an.

HEYDAY AG 

Die HEYDAY AG ist ein deutsches Pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Berlin, das medizinische Cannabisprodukte importiert und in Verkehr bringt. Im Juli 2022 wurde mit der Produktlinie 101-C erstmals ein eigenes Cannabisextrakt auf den deutschen Markt gebracht.

Siehe auch 
 Cannabis und Cannabinoide als Arzneimittel
 Cannabis als Rauschmittel

Weblinks 
 
 Cannabis als Medizin beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
 Arzneimittel-Verordnung bei der Kassenärztlichen Vereinigung
 Verordnung über das Verschreiben, die Abgabe und den Nachweis des Verbleibs von Betäubungsmitteln (Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung - BtMVV) beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Einzelnachweise 

Cannabis als Arzneimittel
Betäubungsmittel (BtMG Anlage I)
Betäubungsmittel (BtMG Anlage III)